Edlinger est un patronyme porté notamment par les personnalités suivantes :

 Carina Edlinger (1998-), sportive autrichienne, fondeuse handisport autrichienne, 
 Patrick Edlinger (1960-2012), sportif français, grimpeur,
 Johann Georg Edlinger (1741-1819), peintre autrichien, portraitiste.

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme